Hrádek est un toponyme qui peut désigner :

Hrádek, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Hrádek, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Hrádek, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Hrádek, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Hrádek, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Hrádek, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ; 
 Hrádek nad Nisou, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie